Ли Цюань

может относиться к следующим персоналиям:

 Ли Цюань 李筌 — философ-даос эп. Тан
 Ли Цюань 李全 (ум. 1231) — про-сунский повстанческий лидер на территории империи Цзинь
 Ли Цюань 李全 — мастер боевых искусств 20 в.